Campioti – abitanti di Campi Salentina
Campioti – abitanti di Campiglia Tramonti